Los alosáuridos (Allosauridae) son una familia extinta de dinosaurios terópodos carnosaurios que vivieron a finales del Jurásico. Allosauridae es un grupo taxonómicamente antiguo, habiendo sido nombrado por primera vez por el paleontólogo estadounidense Othniel Charles Marsh en 1878. Los alosáuridos se caracterizan por un astrágalo con una compresión en el proceso ascendente de la parte lateral del hueso, un cóndilo medial mayor que el lateral, y un surco horizontal cruzando la superficie de los cóndilos.

Descripción 
Los alosáuridos tienen una anatomía general típica de otros dinosaurios neoterópodos, lo que contribuye a la dificultad en definir la pertenencia a esta familia. Un espécimen ordinario de 8 metros de largo de Allosaurus fragilis tenía un cráneo de cerca de 85 cm. El premaxilar tiene cinco dientes y el maxilar usualmente alrededor de 16. El dentario también tiene por lo general 16 dientes. Todos los dientes son aserrados y se reemplazaban continuamente a través de la vida del animal. Los cráneos de alosáuridos se caracterizan por dos juegos de crestas formadas por los huesos nasal y lagrimal respectivamente. Estas crestas pudieron haber estado cubiertas por una capa córnea. El cráneo también muestra rasgos acordes con una cinesis craneal significativa: una articulación sinovial entre el neurocráneo y los frontales y una articulación suelta entre el dentario y el angular/surangular. Esta cinesis craneal habría atenuado las fuerzas generadas en los huesos del cráneo y le permitiría a los alosáuridos abrir sus bocas a muy grandes ángulos.

Los alosáuridos tenían 28 vértebras precaudales (9 cervicales, 14 dorsales y 5 del sacro) y un estimado de 45 a 50 vértebras caudales. La gastralia y las fúrculas raramente se preservan como fósiles pero se presume que estarían presentes en todos los alosáuridos. El pubis es sumamente alargado y se extiende ventralmente formando una "bota púbica" la cual se cree que era usada, como en otros grandes dinosaurios, para ayudar a soportar el peso del cuerpo en una postura de descanso agachada.

Como ocurre en muchos otros terópodos, los alosáuridos tenían miembros delanteros relativamente cortos en comparación con los posteriores, con tres dígitos en cada mano y cuatro en cada pie. El primer dígito de la mano formaba un pulgar semioponible y los dígitos 4 y 5 están ausentes. Los dígitos 2-4 del pie son robustos pero el dígito 1 está reducido y no tocaba el suelo, y el 5 no está presente. Todas las falanges distales estaban rematadas con grandes garras, y las de la mano eran especialmente largas y curvas para facilitar el agarre y manipulación de las presas. Las fórmulas de las falanges de mano y pie son 4-3-4 y 2-3-4-5, respectivamente.

Clasificación
En 2019, Rauhut y Pol describieron a Asfaltovenator vialidadi, un alosauroideo basal que presenta un mosaico de características primitivas y derivadas observadas dentro de Tetanurae. Su análisis filogenético encontró que los Megalosauroidea representan un grado evolutivo basal de carnosaurios, el cual es parafilético con respecto a los Allosauroidea.

Referencias 

 Rauhut, O. W. M. & Fechner, R. 2005. Early development of the facial region in a non-avian theropod dinosaur. Proceedings: Biological Sciences. FirstCite Early Online Publishing

Enlaces externos 
 Ficha y estado de la familia 
 Allosaridae en he Theropod Database

Carnosauria